«Уиган» может означать один из следующих футбольных клубов:
 «Уиган Боро» — футбольный клуб, существовавший в 1920—1931 годах.
 «Уиган Атлетик» — футбольный клуб, основанный в 1932 году.